Le Lis de Guernesey (Nerine sarniensis), est une plante vivace herbacée à gros bulbe devenue le symbole floral de l'île de Guernesey. Elle est également connue sous le nom de Lis de Jersey dans l'île voisine de Jersey. 

Les lis de Guernesey sont des plantes du genre Nerine, plante originaire d'Afrique du Sud. Lors d'un transport maritime vers l'Angleterre, des spécimens échouèrent sur les différentes îles Anglo-Normandes. La plante s'est bien adaptée à la douceur du climat des îles de la Manche. Elle se nomme Guernsey Lily en anglais.

Deux espèces se partagent l'honneur d'être désignées sous le nom de lis de Guernesey et lis de Jersey : Nerine bowdenii reconnaissable à ses fleurs roses, et Nerine sarniensis aux fleurs rouges.

Liens externes 
Le lis de Guernesey ou de Jersey
La Nerine ou lis de Guernesey ou de Jersey
 

Guernesey